Python Imaging Library, biblioteca de manipulação de imagens em Python
 Public Image Ltd, banda de Johnny Rotten após o término dos Sex Pistols

Desambiguações de siglas